Voortplanting (biologie), het zorgen voor nageslacht.
 Vermenigvuldigen, een bewerking van twee getallen.
 Een van de operaties op basis waarvan een ring wordt gedefinieerd.
 Mogelijke aanduiding voor de operatie op basis waarvan een groep wordt gedefinieerd, vooral als het geen abelse groep is.
 Vermenigvuldiging (meetkunde), een afbeelding in de meetkunde.
 Matrixvermenigvuldiging.